

Patronyme 
Batyrchine (masculin ; ) ou Batyrchina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ianina Batyrchina (née en 1979), gymnaste russe ;
 Rouslan Batyrchine (né en 1975), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe